Нижнебы́ковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Верхнедонском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Быковский.

Административное устройство 
В состав Нижнебыковского сельского поселения входят:
 хутор Быковский,
 хутор Морозовский,
 хутор Солоновский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Нижнебыковское сельское поселение

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Верхнедонского района